Лучников Артем Володимирович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Лучников Олексій Андрійович — російський хокеїст, нападник.
Прізвища